Música
Prova de Amor (álbum), de Ângela Ro-Ro
Uma Prova de Amor (álbum de Zeca Pagodinho)

Cinema
Stella (1990), filme com Bette Midler e John Goodman distribuído no Brasil como Stella - Uma Prova de Amor
Labor of Love: The Arlette Schweitzer Story, filme (1993) com Ann Jillian, rebatizado no Brasil como Prova de Amor
All the Real Girls, filme (2003) com Zooey Deschanel conhecido no Brasil como Prova de Amor
My Sister's Keeper, filme (2009) com Cameron Diaz e Abigail Breslin exibido no Brasil como Uma Prova de Amor
Losing Control, filme (2011) com Miranda Kent e Reid Scott distribuído no Brasil como Prova de Amor

Outros usos
Prova de Amor (telenovela)

Desambiguação